Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 april 2017.

Mannen 04